Польская школа плаката — школа художественного плаката в Польше. Относится к периоду 1940-х — 1980-х годов. Иногда определяют более узкие рамки — с 1950-х по 1970-е годы.

Общая характеристика 
Одна из немногих национальных плакатных школ, практически не связанных с традицией интернационального стиля. Не укладывалась в рамки социалистического реализма, и, одновременно, не соответствовала доктрине коммерческого постера. Особенность Польской школы — соединение принципов живописи и плаката. Её графика построена на использовании сложных изобразительных метафор. Это дает основания рассматривать Польскую школу не только как художественное, но и как интеллектуальное явление. Несмотря на свое маргинальное положение в традиции плаката, она оказала заметное влияние на развитие современного графического дизайна.

Одним из главных представителей польской школы плаката можно назвать Генриха Томашевского (1914—2005). На Международной выставке киноплаката в Вене в 1948 году он получил сразу пять первых призов за свои работы.

Польский плакат развивался при поддержке художественных институций Польской Народной Республики и, в то же время, занимал по отношению к ним оппозиционное положение. Польский плакат использовал мотивы и темы, близкие сюрреализму — это делало его маргинальным явлением на фоне официального искусства Польши. Лишившись государственной поддержки, польская школа плаката утратила своё влияние.

В 1968 году был открыт музей плаката в Вилянуве. В 1990-х годах, после перехода Польши к рыночной экономике, в коммерческой рекламе стали использоваться готовые зарубежные плакаты.

Основные мастера Польской школы 
 Вислав Валкуски
 Ян Леница
 Францишек Старовейский
 Генрих Томашевский
 Роман Числевич

См. также 
 Графический дизайн
 Интернациональный стиль
 Интернациональный типографический стиль

Примечания

Литература 
 Польский плакат конца XIX-начала XX века из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина М. Сканрус, 2011. 272 с. ISBN 978-5-4350-0015-3
 Величко И. С. Польский плакат: от модернизма к постмодернизму // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2010. № 2. С. 170—179.
 Дыдо К., Серов С. Польская школа плаката: [альбом : учеб. пособие для студентов]. — М.: Alma Mater, 2007. 240 с.
 Свирида И. И. Изобразительное искусство Народной Польши. Плакат. Книжная графика. — М.: Знание, 1976.
 Мытарева К. В. Современный польский плакат / К. В. Мытарева. — Л.: Искусство. — 1968. — 147 с.
 Уразова Л. Польский плакат: исторический очерк / Л. Н. Уразова. — М.: Изобразительное искусство, 1960. — 151 с.
 Ковальский Т. Польский киноплакат. Альбом на французском, русском, английском и немецком языках. Варшава 1957. 143 с
 Schubert Z. Polish poster in the 1990’s / Zdzislaw Schubert, Bogna Jezierska. — Washington D.C.: The World Bank Staff Art Society, 1998. — 35 s.

Ссылки 
 Галерея польского плаката
 Галерея польского плаката Краков
 Галерея польского плаката Берлин
 Галерея польского плаката Варшава
 Издательство Альма-Матер Альбом Польская школа плаката, М, 2008
 С.Серов. Дизайн по-польски. https://web.archive.org/web/20150614145145/http://kak.ru/columns/serov/a2757/

Искусство Польши
Плакат
Плакатисты Польши
Пропаганда в ПНР